Holmestrand (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Holmestrand (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente